Пащеновка — название населённых пунктов на Украине:

 Пащеновка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Пащеновка — село в Коломакском районе Харьковской области.